Groene distelsnuitkever
 Wollige distelsnuitkever